Красногоровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Красногоровка — до 1999 г. название села Карымсак Кербулакского района Алматинской области.

Россия 
 Красногоровка — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Красногоровка — село в Крыловском районе Краснодарского края.

Украина 
 Красногоровка — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Красногоровка — город в Марьинском районе Донецкой области.
 Красногоровка — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Красногоровка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Красногоровка — железнодорожная станция в Марьинском районе Донецкой области.